Vlnatka může být:

 Arcyria – rod hlenek z čeledi vlnatkovité

Taxonomická skupina skupina savého hmyzu, vlnatka 
 Eriosoma – rod mšic, např. vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerum)
 Tetraneura – rod mšic 
 podrod vlnatka (Schizoneura)